Торриш () — имя собственное португальского происхождения; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Торриш, Жозе Аугушту (1938—2010) — португальский футболист и тренер, победитель Кубка европейских чемпионов.
 Торриш, Педру Мануэл (более известен как Манторраш; род. 1982) — ангольский футболист, участник чемпионата мира 2006 года.

Топонимы 

 Торриш — приход в Португалии, входит в округ Гуарда.

Составные названия 
 Кабанаш-ди-Торриш — приход (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Торриш-Ведраш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон.
 Торриш-ду-Мондегу — приход в Португалии, входит в округ Коимбра. 
 Торриш-Новаш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен.

См. также 
 Торрес